Azeda é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Rumex acetosa
 Rumex acetosa subsp. acetosa
 Oxalis pes-caprae